Geōrgios Orfanidīs – tiratore a segno greco
 Marios Orfanidīs – ex calciatore cipriota
 Panikos Orfanidīs – ex calciatore e allenatore di calcio cipriota
 Petros Orfanidīs – calciatore greco
 Vasos Orfanidīs – ex calciatore cipriota